Quitman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Quitman (Arkansas)
Quitman (Georgia)
Quitman (Louisiana)
Quitman (Mississippi)
Quitman (Missouri)
Quitman (Texas)